Arsenal FC speelde in het seizoen 2005/2006 van de Premier League voor het laatst op Highbury, het stadion waar het sinds 1913 zijn thuiswedstrijden afwerkte. Na dit seizoen verhuisde de club naar het nieuwe en huidige Emirates Stadium. Op 7 mei 2006 speelde de club zijn laatste wedstrijd in het oude stadion – men versloeg Wigan Athletic met 4–2. Arsenal nam echter afscheid van nog een icoon. Dennis Bergkamp – drie maal Premier League, vier keer FA Cup en drievoudig winnaar van de FA Community Shield – nam op 37-jarige leeftijd afscheid als profvoetballer. Bergkamp speelde tien seizoenen voor Arsenal. In de competitie kon de club de hoofdprijs niet opstrijken want de manschappen van Arsène Wenger, met scherpschutter Thierry Henry als nieuwe aanvoerder na het vertrek van Patrick Vieira naar Inter Milan, eindigden op een vierde plaats. Het vertrek van Vieira had als gevolg dat de naar het achterplan verdrukte Gilberto Silva weer prominenter in beeld kwam centraal op het middenveld. Thierry Henry won voor de derde keer op rij de Premier League Golden Boot met 27 treffers. Henry was voor de vierde keer laureaat en werd recordhouder. Emmanuel Eboué speelde Lauren Etame Mayer uit de ploeg, die jarenlang een vaste waarde was op de positie van rechtsachter. Robin van Persie begon aan zijn tweede seizoen, maar kon (nog) geen vaste plaats afdwingen door de aanwezigheid van José Antonio Reyes. Arsenal bereikte voor de tweede keer de finale van de UEFA Champions League. In die finale verloor Arsenal van het Spaanse FC Barcelona met 2–1. Juliano Belletti velde het verdict pas in de 81ste minuut. Na achttien minuten werd doelman Jens Lehmann uitgesloten voor een overtreding op Samuel Eto'o, waardoor reservedoelman Manuel Almunia tussen de palen plaatsnam. In de FA Cup werd men buitenshuis uitgeschakeld door Bolton Wanderers in de vierde ronde. In de League Cup hield men het langer vol, maar uiteindelijk schakelde Wigan Athletic de club uit in de halve finale.

Spelerskern

Spelers wier shirtnummer is doorstreept verlieten de club tijdens het seizoen;

  = Aanvoerder

Manager

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Arsenal in het seizoen 2005-2006 deelnam.

Individuele prijzen 
 Premier League Golden Boot –  14. Thierry Henry – 27 doelpunten

Uitrustingen
Shirtsponsor: O2
Sportmerk: Nike

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken

Bijgaand een overzicht van de spelers van Arsenal, die in het seizoen 2005/2006 onder leiding van de trainer-coach Arsène Wenger speeltijd kregen in de Premier League.

FA Community Shield 2005

UEFA Champions League

Externe links
 Officiële site

2006
Engelse voetbalclub 2005/06